Юнек — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юнек, Елена Валерьевна (род. 1985) — композитор, хормейстер.
 Юнек, Чирил (1872—1928) — хорватский композитор, дирижёр и музыкальный педагог чешского происхождения.